Chiesa di San Vincenzo de Paoli – chiesa di Cagliari
Chiesa di San Vincenzo de' Paoli – chiesa di Marsiglia
Chiesa di San Vincenzo de' Paoli – chiesa di Parigi
Chiesa di San Vincenzo de' Paoli – chiesa di Roma, nella zona di Tor Sapienza
Chiesa di San Vincenzo de Paoli all'Aventino – chiesa di Roma, nella zona dell'Aventino
Chiesa di San Vincenzo de Paoli – chiesa di Bologna